WLP ist die Abkürzung für:

 Wärmeleitpaste
 Warehouse Location Problem
 Wafer Level Package, eine Bauform für integrierte Schaltkreise
 Wiener Landesverband für Psychotherapie
 Wolf Lite Pro, Hacking Programm für Wolfteam

WLP